Асту́рія — іберійська власна назва.

 Астурія — область в Іспанії
 Астурія (провінція)
 Королівство Астурія